Льюис Ховард Латимер (4 сентября 1848 — 11 декабря 1928) — американский изобретатель, получивший несколько патентов на технические усовершенствования.

Биография 
Родился в Челси в штате Массачусетс; был младшим из четырёх детей в семье беглого раба Джорджа Латимера, в октябре 1842 года сбежавшего из Виргинии от своего хозяина Джеймса Грея вместе со своей женой Ребеккой, рабыней другого человека, в Бостон. Грей разыскал пару, но бостонцы сумели собрать 400 долларов и выкупить у него свободу Джорджа. Льюис Латимер 16 сентября 1863 года (в возрасте 15 лет) поступил на службу в военно-морской флот США и служил на пароходе USS Massasoit в звании лендсмена. Уволившись из ВМФ 3 июля 1865 года, он получил место в фирме «Crosby Halstead and Gould», занимавшейся оформлением патентов, с жалованием 3 доллара в неделю; там он научился пользоваться угольником, линейкой и другими чертёжными инструментами. Позже, после того как его начальник отметил способности Льюиса к созданию чертежей заверяемых патентов, Латимер был назначен на должность старшего чертёжника и к 1872 году зарабатывал 20 долларов в неделю. 15 июля 1873 года женился; в браке родилось двое детей. С 1903 по 1928 год Латимер вместе с семьёй проживал в Нью-Йорке на Холи-авеню.

Патенты 
В 1874 году совместно с Чарльзом М. Брауном Латимер запатентовал усовершенствованную систему туалетов для железнодорожных вагонов (патент США 147363). В 1876 году помог оформлять чертёж к патенту Александра Белла на телефон. В 1881 году совместно с Джозефом Николсом изобрёл углеродную нить, которую впоследствии использовал в изобретении электрической лампочки Томас Эдисон, в том же году продав патент компании «United States Electric Company»; 17 января 1882 года получил патент на производство углеродных нитей для ламп. В 1884 году сотрудничал с компанией Эдисона в качестве чертёжника и эксперта-свидетеля в вопросах о патентных спорах. В 1890 году написал книгу «Incandescent Electric Lighting» и руководил работами по организации системы уличного освещения Нью-Йорка, Филадельфии, Монреаля и Лондона. По состоянию на 1911 год занимался консультированием нескольких юридических фирм в области патентов.

Примечания 

Изобретатели США